Die Cameroon International 2018 im Badminton fanden vom 14. bis zum 17. Juni 2018 in Yaoundé statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Adam Mendrek (Finale)
 Maxime Moreels (Viertelfinale)
 Bahaedeen Ahmad Alshannik (Halbfinale)
 Jonathan Persson (Halbfinale)
 Luis Ramón Garrido (Champion)
 Adham Hatem Elgamal (Viertelfinale)
 Ahmed Salah (Viertelfinale)
 Buwenaka Goonethileka (1. Runde)

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste
 Hadia Hosny (Champion)
 Doha Hany (Finale)

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste
 Sachin Dias / Buwenaka Goonethileka (Viertelfinale)
 Landry Menguele / Fulbert Eric Ndimako (Viertelfinale)

Endrunde

Damendoppel

Setzliste
 Doha Hany / Hadia Hosny (Champions)
 Louise Lisane Mbas / Stella Joel Ngadjui (Finale)

Endrunde

Mixed

Setzliste
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Champions)
 Ahmed Salah / Hadia Hosny (Finals)

Endrunde

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=464A662D-1322-4EAF-A4C0-CE7F2EE5F140

2018
Badminton 2018